5 – liczba naturalna
 5 – rok naszej ery
 5 – rok przed naszą erą

Literatura 
 V – sonet Williama Szekspira

Muzyka 
 5 – album Kasi Kowalskiej
 5 – album grupy Lamb
 5 (FIVE) – album grupy Berryz Kōbō
 5 – album Alizée
 5 – album Lenny'ego Kravitza
 5 – album zespołu B1A4
 5 – album zespołu Afromental
 5 – album zespołu Kombii
 5 – mixtape amerykańskiego rapera 50 Centa

Inne 
 5 – jedna z kart do gry
 5 (Astraea) – planetoida

Zobacz też 

 Piątka